Білявський — українське прізвище.

Персоналії 
 Білявський Денис Георгійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білявський Олександр Борисович (1932—2012) — радянський і російський кіноактор
 Білявський Олександр Генріхович ( 1953) — радянський, український і словенський шахіст, міжнародний гросмейстер
 Білявський Остап (1740—1803) — український художник-портретист
 Білявський Ілля Григорович (1927—2004) — український психолог, основоположник історичної психології, доктор психологічних наук, професор.
 Моргун-Білявський Олександр Миколайович (1973—2014) — солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

 Білявська Ірина Олександрівна (1915—2011) — радянська і російська історикиня-американістка, доктор історичних наук.
 Білявська Людмила Олексіївна ( 1978) — українська науковиця, мікробіолог, докторка біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту мікробіології та вірусології НАН України.

Примітки 

Українські прізвища